491 steht für:
 das Jahr 491 nach Christus 
 491 (Film), Film von Vilgot Sjöman (1964)

 (491) Carina, Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels